Болевой приём (, «кансэцу вадза») — общий термин для действий человека во время схватки, сочетающих определённые захваты и движения, используемые для причинения противнику интенсивных болевых ощущений без применения ударной техники. В большинстве случаев непосредственной причиной боли является вынужденное движение одного из суставов человека по одной из осей на уровне физиологического предела (и, таким образом, на грани травмы), существуют также приёмы, сводящиеся к интенсивному локальному давлению на ткани. В основном болевой приём - это когда больно. Для осуществления болевых приёмов обычно используется механизм рычага и противопоставление силе одной изолированной группы мышц атакуемого силы нескольких групп мышц атакующего; благодаря этим принципам владеющий техникой приёмов человек может успешно проводить болевые физически более развитым оппонентам. Болевые приёмы могут применяться для нейтрализации врага в рукопашном бою или самообороне, усмирения непокорного в правоприменении, принуждения соперника к сдаче и таким образом достижения чистой победы в спорте.

Эффективность болевых приёмов сделала их ключевой частью техники множества видов единоборств: джиу-джитсу (особенно бразильского), дзюдо, самбо, айкидо и многих других, не говоря уже о подготовке солдат и боевых системах самозащиты, таких как крав-мага. Сама сущность болевого приёма в любом случае делает эти элементы борьбы в той или иной степени травмоопасными: жёсткое или резкое выполнение приёма с приложением большой силы легко может привести к травме опорно-двигательного аппарата. В связи с этим разрешённые и запрещённые технические действия строго регламентированы правилами каждого спортивного единоборства: к примеру, болевые приёмы на локтевой сустав разрешены практически везде, а воздействие на суставы пальцев запрещено даже в смешанных единоборствах.

Наименование приёмов 
Более или менее исчерпывающее наименование какой-либо техники включает следующие компоненты:
 Основной технический признак приема: рычаг, ущемление, узел, скручивание или выкручивание.
 Характеристика основного элемента в структуре приема: рычаг локтя, узел стопы.
 Детали приема: рычаг локтя с захватом руки между ног.
 Исходное положение: рычаг локтя с захватом руки между ног из положения на груди соперника.
В связи с громоздкостью такой классификации уточняющие пункты применяются только при необходимости, также часто используются сленговые названия, например, рычаг локтя из стойки называют просто «висячка». Кроме того, параллельное развитие техники болевых приёмов среди различных школ, использующих различную терминологию, привело к нередким случаям путаницы, когда один и тот же приём имеет целый ряд названий: к примеру, узел руки предплечьем кверху в дзюдо называется «удэ-гарами» (яп. 腕緘), в кэтч-рестлинге — «захват на часы» (англ. keylock), в бразильском джиу-джитсу — «американа» (порт. americana).

Классификация приёмов по механизму 
 Рычаги (перегибы) — приёмы, выполняемые на выпрямленной конечности и заключающиеся в избыточном разгибании сустава.
 Узлы — приёмы, проводимые на согнутой конечности и сводящиеся к чрезмерному вращению сустава.
 Ущемления — приёмы, заключающиеся в сжатии мягких тканей (обычно мышцы или сухожилия) между костями «жертвы» приёма или атакующего и атакуемого. Широко распространённое мнение о «безвредности» приёмов-ущемлений и возможности вынести их действия без получения травмы при высоком болевом пороге является опасным заблуждением: попытка «перетерпеть» ущемление может привести к тяжёлой травме.

Болевые приёмы на руку 

Как несложно догадаться, болевыми на руку называются рычаги и узлы, воздействующие на лучезапястный, локтевой и плечевой суставы, а также ущемления плеча и предплечья. Это широко распространённые приёмы: воздействие на локтевой и плечевой суставы разрешено практически во всех единоборствах, где болевые не запрещены вообще, благодаря тому, что между воздействием, причиняющим боль, и воздействием, наносящим травму, есть относительно существенная разница в интенсивности. Ущемления не обладают таким свойством, вследствие чего, к примеру, ущемление бицепса в соревнованиях по бразильскому джиу-джитсу (версия IBJJF) разрешено только начиная с коричневого пояса. По статистике, рычаг локтя и кимура (обратный узел плеча) входят в число самых популярных приёмов в UFC. Н. М. Галтовский в своём учебнике «Спортивная борьба (классическая, вольная, самбо)» рекомендовал начинать обучение начинающих самбистов болевым приёмам с болевых на локтевой, а затем — плечевой сустав.

Болевые приёмы на запястье стоят несколько особняком: при отработке с готовым к этому оппонентом они сравнительно безопасны, но при реальном применении — резком и с приложением силы — очень легко вызывают травму, что привело к ограничению их применения в спорте (к примеру, в спортивном самбо запрещены вообще, а в дзюдо отрабатываются только в ката). Также они непопулярны в ММА из-за обязательного тейпирования запястий бойцов фиксирующими бинтами. С другой стороны, воздействия на запястье являются важным компонентом техники и «визитной карточкой» айкидо. Возможность выполнять болевые на запястье в стойке и лёгкость перехода с них на узел плеча с заломом руки за спину (англ. hammerlock) сделал эти приёмы очень частыми в применении среди сотрудников силовых структур.

Болевые приёмы на ногу 
Это воздействия, вызывающие болевые ощущения в голеностопном, коленном, тазобедренном суставах, а также мягких тканях ног: рычаг коленного и голеностопного сустава, ущемление ахиллова сухожилия и икроножной мышцы, узел стопы, скрутка пятки и другие. Болевые на ногу травмоопасны, потому что точка их приложения — сравнительно хрупкие связки колена и голеностопа. В связи с этим отработка даже разрешённых приёмов на тренировках должна проводиться аккуратно и плавно, а после подачи партнёром сигнала о сдаче выполнение приёма следует немедленно прекратить. Болевые приёмы на ноги запрещены в дзюдо, сильно ограничены в бразильском джиу-джитсу (большинство приёмов можно выполнять только начиная с коричневого пояса, а, в частности, скрутка пятки запрещена на любом уровне), но широко применяются в самбо, грэпплинге и смешанных единоборствах. В бразильском джиу-джитсу приёмы на ноги вообще долгое время (ещё со времён знаменитого мастера Элиу Грэйси) имели весьма негативную репутацию, однако впоследствии и в этом единоборстве появились борцы, специализирующиеся на приёмах на ноги, к примеру, Дин Листер и Гэрри Тонон. Бразильский боец Роузимар Пальхарес известен своим неспортивным поведением при выполнении приёмов на ноги: после того, как Пальхарес дважды продолжил дорабатывать скрутку пятки против уже сдавшихся соперников, он был дисквалифицирован из UFC.

Болевые приёмы на мелкие суставы 
Почти любое интенсивное воздействие на сравнительно хрупкие суставы пальцев рук и ног легко приводит к травме, так как даже захват одного пальца двумя создаёт мощный рычаг, а время между возникновением болевого ощущения и травмой очень невелико. Из-за этих свойств болевые на пальцы, как правило, запрещены в спортивных состязаниях, но имеют важное значение в практическом применении и поэтому изучаются в системах самозащиты и подготовке бойцов.

Болевые приёмы на позвоночник 
Строго говоря, эффективность приёмов на позвоночник основана скорее не на их болевом эффекте, а на угрозе тяжелейшей травмы, которую они представляют: резко или с большой силой выполненный приём с высокой вероятностью приводит к травме спинного мозга. Таким образом, это скорее приёмы боя на уничтожение, чем болевые. Воздействие на позвоночник запрещено в большинстве спортивных соревнований, однако разрешается в некоторых профессиональных турнирах по грэпплингу (Metamoris, Grapplequest), а также MMA: к примеру, на турнире UFC Fight Night: Nogueira vs. Davis в 2011 году «Корейский Зомби» Чан Сун Джун победил Леонардо Гарсию приёмом на шею, известным как «твистер».

Примечания 

Борьба
Техника борьбы
Приёмы дзюдо
Джиу-джитсу
Смешанные боевые искусства
Самбо